Duhon ist der Familienname folgender Personen:

Chris Duhon (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
Hector Duhon (1915–2000), US-amerikanischer Fiddlespieler